Zeuschner ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwik Zejszner (auch: Ludwig Zeuschner; 1803–1871), polnischer Mineraloge, Geologe, Kartograf und Hochschullehrer
 Miko Zeuschner, deutscher Filmregisseur